Vahlenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas W. Vahlenkamp (* 1963), deutscher Fachtierarzt, Institutsdirektor für Virologie, Studiendekan
 Werner Vahlenkamp (1944–2022), deutscher Landeshistoriker